Die Premijer Liga 2002/03, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die dritte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. August 2002 und endete am 25. Mai 2003.

Mit dieser Spielzeit, in der zum ersten Mal auch Mannschaften aus der Ersten Liga RS antreten konnten, wurde der FK Leotar Trebinje Meister der Premijer Liga.

In dieser Saison mussten insgesamt sechs Mannschaften absteigen. Vier Vereine fanden sich in der Saison 2003/04 somit in der  Ersten Liga FBiH und zwei in der Ersten Liga RS wieder.  Als dessen Ablöser waren NK Travnik aus der Ersten Liga FBiH und FK Alfa Modriča aus der Ersten Liga RS vorgesehen.

Außerdem wurde der Ligabetrieb 2003/04  von 20 auf 16 Mannschaften reduziert.

Modus 
Die 20 Mannschaften traten an insgesamt 38 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Pokalsieger und der Dritte traten im UEFA-Pokal an. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03